Reuter (Duits: hooiberg, dat wat gerooid is) kan verwijzen naar:

Personen:
 Paul Julius Reuter (1816-1899), Brits journalist, oprichter van het persbureau Reuters
 Odo Reuter (1850-1913), Zweeds-Fins zoöloog en dichter
 Gabriele Reuter (1859-1941), Duits schrijfster
 Ludwig von Reuter (1869-1943), Duits admiraal
 Émile Reuter (1874-1973), Luxemburgs politicus, premier tijdens de regering-Reuter (1918-1925)
 Ernst Reuter (1889-1953), burgemeester van West-Berlijn van 1948 tot 1953
 Fritz Reuter (componist) (1896-1963), Duits componist
 Erich Fritz Reuter (1911-1997), Duits beeldhouwer
 Frits Reuter, eig. Johannes Frans Reuter (1912-1985), Nederlands politicus
 Johan Reuter (1969), Deens operazanger
 Manuel Reuter (1961), Duits voormalig autocoureur 
 Stefan Reuter (1966), Duits oud-voetballer 
 Markus Reuter (1972), Duits componist
 Victor Lodewijk Reuter, Nederlands officer en ridder Militaire Willems-Orde
 DJ Manian, eig. Manuel Reuter (1978), Duits producer en dj Plaatsen:
 Morro Reuter, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Ernst-Reuter-Platz, een plein in Berlijn, tot 1953 Knie geheten
 Ernst-Reuter-Platz (metrostation), een metrohalte onder het gelijknamige plein

'''Zaken:
 Reuters, een Brits persbureau opgericht door Paul Julius Reuter in 1851, opgegaan in Thomson Reuters in 2008
 Reuter Organ Company, een orgelbouwer uit Lawrence in Kansas opgericht door A.C. Reuter in 1917
 Regering-Reuter, de regering van premier Reuter in Luxemburg van 1918 tot 1925